Александр Иванович Ремезов (1940, с. Саратов, РСФСР — 2 марта 2007, Бишкек, Киргизия) — советский и российский тренер по вольной борьбе, заслуженный тренер СССР.

Биография 
Родился в крестьянской семье. В детстве семья переехала из Поволжья в Киргизскую ССР, в г. Токмак. Занимался легкой атлетикой, затем увлекся борьбой, на чемпионатах Вооруженных сил всегда завоевывал самые высокие места.

В 1969 г. окончил Киргизский государственный институт физической культуры, тренерскую деятельность начал в спортивном обществе “Алга”, затем перешел в Республиканскую детско–юношескую школу по вольной борьбе при Министерстве образования Киргизской ССР. Он первый из тренеров всего бывшего Советского Союза ввел двухразовые тренировки, а затем и шестидневку.

Подготовил многих известных борцов. Среди них Владимир Соколов, который первым в истории киргизского спорта стал чемпионом мира среди молодежи по вольной борьбе в Токио (1971), Александр Мишуров, Шамиль Рахматулин, бронзовый призер чемпионата мира в Будапеште (1996) Валерий Верхушин, Михаил Кастопуло, чемпион СНГ Айбек Азырболов.

Похоронен на Юго-Западном кладбище Бишкека.

Награды и звания 
Заслуженный тренер СССР, заслуженный тренер Киргизской ССР.

Источники 
 http://www.pr.kg/gazeta/number605/2213/
 https://sport.kg/main_news/42098-pamyati-aleksandra-remezova.html
 https://24.kg/archive/ru/community/15347-2007/03/05/46246.html/